Referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywane referendum konstytucyjnym, odbyło się 25 maja 1997. 

Pytanie referendalne brzmiało:

Wyniki 
Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 maja 1997 i 8 lipca 1997.

Pytanie 
Przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.

Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji. Natomiast sama Ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. w art. 9, ust. 1 stanowiła, iż referendum w sprawie istotnej dla państwa (inna kategoria referendum od referendum konstytucyjnego) jest wiążące, gdy bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi ustawami Konstytucja została więc przyjęta. Ważność referendum stwierdziło orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 lipca 1997 r. (sygn. III SW 435/97):

"Referendum konstytucyjne przeprowadzone w dniu 25 maja 1997 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. () jest ważne."

Konstytucja ta, dotychczas z dwiema nowelizacjami i ze sprostowaniem, obowiązuje do dziś.

Przypisy 

1997 w Polsce
Polska
1997